Het Europees kampioenschap curling voor mannen 2011 werd van 2 tot en met 10 december 2011 gehouden in de Russische hoofdstad Moskou. Noorwegen verdedigde met succes zijn titel en werd zo voor de vijfde keer Europees kampioen.

Overzicht 
Het was de 37ste editie van het Europees kampioenschap, en de eerste die in Rusland werd georganiseerd. De top acht van het voorbije EK mocht ook dit jaar aantreden in de A-divisie. De B-divisie bestond uit de twee degradanten van de A-groep van 2010, de twee stijgers van de C-groep van 2011 en twaalf landen die ook vorig jaar in de B-divisie zaten. De C-divisie bestond dit jaar uit negen landen. Het kampioenschap voor C-landen werd van 30 september tot en met 6 oktober afgewerkt in het Deense Tårnby, zodat de twee stijgers van deze groep konden deelnemen aan het B-kampioenschap in december.

De finale van het Europees kampioenschap werd gespeeld op 10 december tussen Noorwegen en Zweden. Na een spannende strijd, waarin de beslissing pas viel in het tiende en laatste end, won Noorwegen met 7-6 van de Zweden. Voor Noorwegen was het de vijfde titel in de geschiedenis, de tweede op rij.

A-divisie

Groepsfase

Derde plaats 
Zaterdag 10 december 2011, 09:30 uur

Finale 
Vrijdag 9 december 2011, 13:00 uur

Rusland en Hongarije plaatsen zich voor de A-divisie van 2012.

C-divisie

Groepsfase

Negende speelronde 
Dinsdag 4 oktober 2011, 16:00 uur

Dinsdag 4 oktober 2011, 16:00 uur

Dinsdag 4 oktober 2011, 16:00 uur

Dinsdag 4 oktober 2011, 16:00 uur

Play-offs

Halve finale 
Donderdag 6 oktober 2011, 12:00 uur

Finale 
Donderdag 6 oktober 2011, 19:30 uur

Polen en Litouwen plaatsen zich voor de B-divisie.

Eindstand

Externe links 
Officiële website Moskou 2011
Officiële website Tårnby 2011

2011
Curling in 2011
Curling
Sportevenement in Moskou